Leticia se poate referi la:

Persoane
Leticia Calderón (n. 1968), actriță mexicană
Leticia (n. 1983), cântăreață română
 Letícia Sabatella
 Letícia Spiller
 Leticia Cline
 Letícia Persiles
 Sfânta Leticia

Toponime 
 Leticia, Columbia
 Santa Leticia, El Salvador

Vezi și
Laetitia
Letitia